Plan de Arroyo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Arroyo, Puebla, Francisco Z. Mena, 
 Plan de Arroyo, Veracruz, Uxpanapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar